D60 steht für:
 Canon EOS D60, digitale Spiegelreflexkamera von Canon (2002)
 Nikon D60, digitale Spiegelreflexkamera von Nikon (2008)
 Beijing Senova D60, chinesisches Pkw-Modell (2015)
 FAW Junpai D60, chinesisches Pkw-Modell (2014)
 Maxus D60, chinesisches Pkw-Modell (2019)
 Venucia D60, chinesisches Pkw-Modell (2017)

D60